Boris Sidis (1867-1923), psychologue, psychiatre et médecin russe ;
 William James Sidis (1898-1944), mathématicien américain, fils du précédent et connu comme un enfant prodige au QI particulièrement élevé.